Грегг () — може означати прізвище, ім'я або топонім.

Персоналії 
 Грегг (прізвище)
 Грегг (ім'я)

Топоніми 
 Грегг () — округ (графство) у штаті Техас (США).
 Грегг () — декілька населених пунктів (тауншипів) у США:
 Грегг — тауншип в окрузі Морган штату Індіана.
 Грегг — тауншип в окрузі Сентр штату Пенсільванія.
 Грегг — тауншип в окрузі Юніон штату Пенсільванія.

Див. також 
 Pinus greggii
 Греджо